Strumilo ist der Familienname folgender Personen:

 Dominika Strumilo (* 1996), belgische Volleyballspielerin
 George Strumilo (* 1948), polnischer Volleyballtrainer